Хаджи Берзек:
 Берзек, Хаджи Исмаил (1763—1846) — глава рода Берзек, убыхский военный лидер (1823—1846).
 Берзек, Хаджи Догомуко Керендуко (1804—1881) — преемник предыдущего, убыхский военный лидер (1846—1864).